Pojem Křižanovice je nejednoznačný a může mít následující významy:

Jméno obce:
 Křižanovice (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov
 Křižanovice (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Krzyżanowice – obec v Polsku ve Slezském vojvodství

Nebo se vyskytuje jako součást názvu další obce:
 Křižanovice u Vyškova – obec v okrese Vyškov

Odkazy

Externí odkazy